Hemiphractinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny Hemiphractidae.

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Kostaryce i Panamie, w północnej (z wyłączeniem Surinamu) i zachodniej Ameryce Południowej na południe do północnej Argentyny oraz wschodniej i południowo-wschodniej Brazylii.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Fritziana 
 Gastrotheca 
 Hemiphractus 
 Stefania

Uwagi

Przypisy

Bibliografia